Une claymore est une large et grande épée qui était utilisée par les guerriers écossais (Highlanders) ; par abus de langage, le terme peut aussi désigner tout type d'épée assez massive et/ou lourde pour devoir être maniée à deux mains.
 Claymore est un manga de Norihiro Yagi.
 Claymore est aussi l'adaptation en anime de ce manga.
 M18A1 Claymore est une mine anti-personnel utilisée par l'armée américaine.
 La Claymore est un navire de l'Armée Royale Anglaise dans Quatrevingt-treize de Victor Hugo (1874)
 Claymore, un groupe de rock celtique australien.